Slovo hlaváč má více významů:

ryby
 Amblyeleotris
 Amblygobius
 Aphia
 Cryptocentrus
 Crystallogobius
 Elacatinus
 Gobiodon
 hlaváč (Gobius) – rod ryb Gobius z čeledi hlaváčovitých
 Gobius niger – hlaváč černý  
 Gobiusculus
 Gobiusculus flavescens – hlaváč žlutavý
 Lesueurigobius
 Neogobius
 Neogobius melanostomus – hlaváč černoústý
 Pomatoschistus
 Pomatoschistus microps – hlaváč obecný 
 Stonogobiops
 Valenciennea

rostlina
 hlaváč (květina) – rod rostlin Scabiosa z čeledi zimolezovité
 Scabiosa ochroleuca – hlaváč žlutavý

mužská podoba příjmení
 Anton Hlaváč (1928–???) – slovenský a československý politik KSS z Komárna, poslanec FS za normalizace
 Antonín Hlaváč – český folkový hudebník (skupina Nezmaři)
 Bohumil Hlaváč (1941–2022) – český fotbalista
 Daniel Hlaváč (* 1974) – český voják a amatérský fotograf
 Jan Hlaváč – rozcestník
 Jiří Hlaváč (* 1948) – český klarinetista, saxofonista, skladatel a hudební pedagog
 Jiří Hlaváč (motocyklový závodník) (* 1928) – český motocyklový závodník
 Miroslav Hlaváč (1923–2008) – český hudební skladatel
 Oldřich Hlaváč (1895–1942) – český spisovatel a zubní lékař
 Pavel Hlaváč (* 1973) – český skibobista a mistr světa, bratr Štěpána
 Štefan Hlaváč (1903–1983) – slovenský římskokatolický kněz, středoškolský profesor a humanista
 Štěpán Hlaváč (* 1975) – český skibobista a devítinásobný mistr světa
 Vojtěch Hlaváč (1849–1911) – varhaník, skladatel, hudební konstruktér a vynálezce
  
ženská podoba příjmení s přechýlením
 Bohumila Hlaváčová (* 1948) – česká a československá politička z Vsetínska, bezpartijní poslankyně FS za normalizace, provd. Piščeková
 Dana Hlaváčová (* 1945) – česká herečka, sestra Jany
 Jana Hlaváčová (* 1938) – česká herečka, sestra Dany
 Jana Hlaváčová-Choděrová (1925–1977) – česká keramička a šperkařka
 Jana Galíková (rozená Hlaváčová) (* 1963) – česká sportovkyně, reprezentantka v orientačním běhu
 Yvetta Hlaváčová (* 1975) – česká sportovkyně, dálková plavkyně

podobné
 Hlaváček

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení